— стадион для прыжков с трамплина в районе Тюо города Саппоро (Япония). Трамплин расположен на восточном склоне горы Окура. В 1972 году на стадионе проводились соревнования по прыжкам с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр. В состав комплекса стадиона помимо трамплина входят Музей зимних видов спорта, Хрустальный дом и смотровая площадка.

Стадион располагается на площади 8,2 га. Он может принять до 50 тыс. зрителей. Высота от верхней части склона до нижней составляет 133 метра. Высота K-точки составляет 120 метров. Рекорд по дальности прыжка принадлежит Юсуке Канеко, который 25 марта 2005 года прыгнул на 145,0 метра.

История 
Стадион был построен в 1931 году Киситиро Окурой при поддержке князя Титибу, брата Хирохито. После завершения строительства стадион был передана в дар городу Саппоро.

В 1970 году в преддверии зимних Олимпийских игр 1972 года стадион был отремонтирован. После реконструкции К-точка стала располагаться на высоте 110 метров, а сам стадион был способен вместить около 50 тыс. желающих. Во время зимних Олимпийских игр 1972 года на стадионе проводились соревнования по прыжкам с трамплина в классе 90 метров .

По просьбе Международной федерации лыжного спорта трамплин Окураямы был реконструирован несколько раз. В советы 1982 году до вершины горы был построен подъёмник. В 1986 году расстояние до K-точки было увеличено до 115 метров, а в 1996 году — до 120 метров.

Перед зимней Универсиадой в 1991 году трамплин был вновь реконструирован.

Реконструкция 1998 года позволила лыжникам прыгать даже в летнее время. Была увеличена длина подъёмника, и установлено освещение для проведения ночных соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 1972
Спортивные сооружения Саппоро
Трамплины
Тюо-ку (Саппоро)